Сорск () — город в России, административный центр административно-территориальной единицы в статусе города республиканского значения городского округа город Сорск Республики Хакасия. Население:  чел. ().

Этимология 
Название из местной топонимии, в его основе тюркский (хакасский) этноним сор или шор (в русском языке закрепился в форме шорцы).

География 
Расположен на восточных отрогах Кузнецкого Алатау, в 6 км к северо-западу от железнодорожной станции Ербинская Красноярской железной дороги, в 110 км от столицы республики города Абакана.

История 
Появление города связано с открытием в 1910 году Сорского медно-молибденового месторождения. В 1914 году начала работу станция Ербинская на Ачинско-Минусинской железной дороге. В 1928—1934 годах населённый пункт относился к Чарковскому сельскому совету (посёлок Уйбат). В 1935—1954 годах Сайгачинский сельский совет располагался на станции Ербинская Усть-Абаканского района. В 1939 году началось строительство молибденового комбината и рабочего посёлка (села) Сора. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 31 декабря 1954 года населённый пункт Сора Усть-Абаканского района Хакасской автономной области Красноярского края отнесен к категории рабочих поселков с присвоением ему наименования — рабочий посёлок Дзержинский. 3 марта 1955 года был образован Дзержинский поселковый совет Усть-Абаканского района. Президиум Верховного Совета РСФСР указом от 15 сентября 1966 года преобразовал в город районного подчинения рабочий посёлок Дзержинский Усть-Абаканского района Хакасской автономной области Красноярского края с присвоением ему наименования — город Сорск. 21 октября 1966 года образован Сорский городской совет депутатов Усть-Абаканского района. В 2003 году город приобрёл статус муниципального образования, а в 2004 году получил статус самостоятельного городского округа.

Муниципальное образование 

Статус и границы городского округа установлены Законом Республики Хакасия от 7 октября 2004 года № 65 «Об утверждении границ муниципального образования город Сорск и наделении его статусом городского округа»

Состав городского округа 
В состав городского округа входят 4 населённых пункта:

Местное самоуправление 
 Глава муниципального образования
 Найдёнов Владимир Федорович.

 Председатель совета депутатов
 Веселова Галина Владимировна

Население 

 С подчинёнными населёнными пунктами

Инфраструктура 
В городе имеются четыре общеобразовательных школы, в том числе три средних, музыкальная школа, три библиотеки, четыре детских сада, станция юных техников, спортивный комплекс, лыжная база. Застройка: частные домовладения, двух-, четырёх- и пятиэтажные дома.

Промышленность 
Сорский производственный комплекс (Сорский горно-обогатительный комбинат, Сорский ферромолибденовый завод). АО «Карат-ЦМ» (переработка отработанных шин (база бывшего завода силикатного кирпича).

Здравоохранение 
Имеется Сорская городская больница, осуществляющая медицинскую помощь терапевтического, хирургического, акушерско-гинекологического, педиатрического профиля, скорой и неотложной медицинской помощи, реаниматологии. При необходимости она может выполняет функцию районной, обслуживает население близлежащих населённых пунктов в радиусе до 40 км вокруг города. Главный врач Яркин Василий Геннадьевич (2021).

Культура 
 МУК «Сорский краеведческий музей им. В. В. Андрияшева»,
 дом культуры «Металлург»
Лыжная база.

Примечания

Литература 
 Никольская Л. А. Хакасия. Экономико-географический очерк. — Красноярск, 1968;
 Вся Россия. Города и населённые пункты. Энциклопедия. — М, 2001.
 Кышпанаков В. А., Кустов Ю. Н. Экономическая и социальная география Хакасии. — Абакан, 1995;

Ссылки 
 
 
 

Населённые пункты городского округа город Сорск
Города Хакасии
Городской округ город Сорск